Helblindi of Helbindi ("Helverblinder"), ook Belblindi is in de Noordse mythologie een Jötun, een broer van Loki en Byleist. Hun ouders zijn het reuzenpaar Farbauti en Laufey.

Helblindi is ook een kenning gebruikt om Odin mee te beschrijven.

Stamboom

Zie ook 
Thursen en Joten

Noordse mythologie
Reus